Светла́на Ани́симова:
 Анисимова, Светлана Евгеньевна (род. 1985) — российская сноубордистка.
 Анисимова, Светлана Юрьевна (род. 1957) — российский доктор медицинских наук, профессор, разработчик хирургической техники антиглаукоматозной хирургии.